Новая Каменка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Новая Каменка — деревня в Жлобинском районе Гомельской области.

Россия 
 Новая Каменка — деревня в Тербунском районе Липецкой области.
 Новая Каменка — деревня в Пензенском районе Пензенской области.
 Новая Каменка — деревня в Ильинском районе Пермского края.
 Новая Каменка — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Новая Каменка — село в Энгельсском районе Саратовской области.

Украина 
 Новая Каменка — село в Артёмовском городском округе Донецкой области.
 Новая Каменка — село в Жолковском районе Львовской области.
 Новая Каменка — бывшее село в Балаклейском районе Харьковской области.
 Новая Каменка — село в Великоалександровском районе Херсонской области.

См. также